John R. Pierce
 John Pierce (muzyk)